Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2002—2003 — 102-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном став Гленторан.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Колрейн взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубка Північної Ірландії 2002—2003.

Позначення:

Результати

Втішний раунд

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|6/9 травня 2003

|}

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2002—2003
Північна Ірландія
Північна Ірландія